Phillip Schäfer (* 1930; † Januar 2011 in Ludwigshafen am Rhein) war ein deutscher Weltreisender, der zu Fuß von Ludwigshafen nach Indien lief.

Medien 
Der Kurzfilm Und sonntags Essen mit Mutter Theresa beschreibt biografisch das Leben von Phillip, einem unternehmungslustigen Pfälzer, der nach dem Zweiten Weltkrieg zu Fuß von Ludwigshafen über Österreich, Jugoslawien, Türkei und Afghanistan in drei Jahren bis nach Indien lief und dort seine große Liebe fand und Indien 40 Jahre seines Lebens verbrachte.

Der Film wurde auf dem Bermuda Shorts Filmfestival 2012 in Mannheim in der Rolle 3 aufgeführt. Autoren waren die beiden Mannheimerinnen Martina Weickel und Vika Jagucanskyte. Nach deren Auskunft verlor Phillipp Schäfer einen Tag nach Abschluss der Dreharbeiten seine Sprachfähigkeit und starb bald darauf.
In dem 14 Minuten dauernden Interview erzählt Phillip Schäfer einige Anekdoten aus seinem Leben. So kam die Friedensnobelpreisträgerin Mutter Teresa regelmäßig zum Essen vorbei.

Weblinks 
 Filmfestival der Partnerstädte Mannheims

Person (Ludwigshafen am Rhein)
Deutscher
Geboren 1930
Gestorben 2011
Mann